Маркиз де Сад () — французский биографический фильм режиссёра Бенуа Жако, поставленный в 2000 году. В основу сюжета положена эпизод из жизни французского писателя Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, более известного как маркиз де Сад.

Сюжет 
Франция, 1794 год. После долгих скитаний по тюрьмам маркиз де Сад, аристократ, превратившийся в соблазнителя, жертва пуританского террора Робеспьера, оказывается в закрытом пансионе Пикпюс, где роскошное общество дворян и мошенников спасается от смерти, опустошая свои карманы. Здесь он встречает юную и невинную Эмили, тут же решая выложить ей откровенные уроки жизни и любви. Не потеряв бравады и чувства юмора, этот «аморальный учитель» ставит в стенах Пикпюса свою новую пьесу, стремясь отвлечь свою ученицу и её окружение от холодного блеска гильотины, которая безжалостно вершит свой жестокий суд. Но скромный рай уже превратился в ад, и скоро ветер истории понесет свободолюбивого развратника навстречу вечности и бессмертию.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Маркиз де Сад» на сайте AlloCiné

Фильмы-драмы Франции
Маркиз де Сад
Фильмы Бенуа Жако
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы StudioCanal
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы о революциях
Эротические фильмы